Arrigo Polillo, giornalista, critico musicale, storico della musica e organizzatore musicale italiano
Marco Polillo Editore, casa editrice italiana
Gianfranco Polillo, economista e politico italiano
Polillo, municipalità delle Filippine nella Provincia di Quezon